Rada Narodu (niem. Nationalrat, fr. Conseil National, wł. Consiglio Nazionale, rom. Cussegl Naziunal) – izba niższa dwuizbowego parlamentu Szwajcarii, składająca się z 200 członków wybieranych w wyborach powszechnych, systemem proporcjonalnym. Kadencja Rady Narodu trwa 4 lata. 

Obrady Rady Narodu odbywają się symultanicznie w trzech głównych językach Konfederacji Szwajcarskiej (niemieckim, francuskim i włoskim), tzn. deputowany mówi w jednym języku, a jego wystąpienie jest tłumaczone na bieżąco na dwa pozostałe języki. 

Ostatnie wybory odbyły się 18 października 2015.

Historia  
Po zakończeniu wojny domowej dokonano reorganizacji państwa szwajcarskiego czego efektem było uchwalenie Konstytucji Federalnej z dnia 12 września 1848 roku. Na mocy konstytucji zastąpiono jednoizbowy Tagsatzung dwuizbowym Zgromadzeniem Federalnym, wybieranym na trzyletnią kadencję.

1848-1851 
Rada Narodu I kadencji liczył 111 deputowanych. Sposób ich wybrania określony został przez każdy kanton osobno.

1851-1919 
W 1851 roku Zgromadzenie Federalne wprowadziło jednolite prawo wyborcze do Rady Narodu, wprowadzające większościową ordynację wyborczą. Kraj podzielony został na jedno- i wielomandatowe okręgi wyborcze. Liczba mandatów zależna była od liczby mieszkańców – 1 mandat na 20 000 obywateli oraz dodatkowy mandat jeżeli pozostała część przekraczała 10 000. Zmian w okręgach wyborczych dokonywano raz na dziesięć lat, na podstawie dziesięcioletniego spisu ludności. Na przestrzeni lat 1848-1911 liczba mandatów wzrosła z 111 do 189.

Od 1919 
W 1919 roku przeprowadzono reformę, w wyniku której każdy kanton został pojedynczym okręgiem wyborczym. Ponadto w wielomandatowych okręgach wyborczych zmieniono ordynację na proporcjonalną. W 1931 roku postanowiono o przedłużeniu kadencji do lat czterech. W celu ograniczenia wciąż rosnącej liczby członków Rady Narodu zmieniono zasadę przypisywania mandatów zwiększając liczbę obywateli na którą przysługuje jeden mandat do 22 000 w 1931 roku oraz do 23 000 w 1951. W 1963 roku ograniczono liczbę deputowanych do 200, bez względu na liczbę ludności.

Organy Rady Narodu 
 Przewodniczący Rady Narodu – najwyższy przedstawiciel Rady Narodu, wybrany na okres jednego roku, bez możliwości reelekcji. Do jego kompetencji należy przewodniczenie obradom Rady Narodowej i Zgromadzenia Federalnego, reprezentowanie Rady oraz kierowanie administracją Rady.
 I Wiceprzewodniczący Rady Narodu
 II Wiceprzewodniczący Rady Narodu

Prace Rady Narodu 

Rada Narodu pracuje w systemie sesyjnym. W ciągu roku zwoływane są cztery sesje zwyczajne: wiosenna rozpoczynająca się w pierwszy poniedziałek marca, letnia w pierwszy poniedziałek czerwca, jesienna po szwajcarskim święcie dziękczynienia i zimowa w ostatni poniedziałek listopada. Każda sesja trwa trzy tygodnie, po 2-5 dni robocze w każdym tygodniu. W przypadku niedokończenia prac nad ustawami rada może zwołać dodatkową sesję. W sytuacjach kryzysowych na wniosek 1/4 członków Rady Narodu lub Zgromadzenia Federalnego może zostać zwołana sesja nadzwyczajna..

Frakcje parlamentarne 
Członkowie Zgromadzenia Federalnego mogą skupiać się we frakcjach parlamentarnych. Frakcję tworzy co najmniej 5 członków Zgromadzenia Federalnego. Ponieważ tylko frakcjom przysługuje prawo do posiadania członków w komisjach, małe partie polityczne współtworzą ze sobą lub z jedną większą frakcje koalicyjne.

Jedynym niezrzeszonym członkiem Rady Narodu 49. kadencji był Mauro Poggia, jedyny przedstawiciel partii MCG w parlamencie szwajcarskim. Po jego wyborze na członka rządu Genewy w listopadzie 2013, jego miejsce zajął Roger Golay, który 3 grudnia 2013 przyłączył się do koalicyjnej frakcji Szwajcarskiej Partii Ludowej.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szwajcaria
Polityka Szwajcarii